Jäder steht für:

 Jäder (Schweden), eine Ortschaft in Schweden

Jäder ist der Familienname folgender Personen:

 Stig Jäder (* 1954), schwedischer Skilangläufer